désigne :

 Dellwood, une ville située dans le Minnesota ;
 Dellwood, une ville située dans le Missouri.

Homonymie de localités aux États-Unis